Biem of BIEM kan verwijzen naar:

 Biem (voornaam), een Nederlandse jongensnaam
 Biem Buijs, een Nederlands journalist
 Biem Dudok van Heel, een Nederlands zeiler
 Bureau International de l'Edition Mecanique (BIEM), Franse organisatie
 Biem (taal), een Oceanische taal
 Biem (dorp), een dorp in Zuid-Soedan
 Biem Benyamin, een Indonesische politicus